Гавдос может означать:

 Гавдос — греческий остров в Средиземном море.
 Гавдос (дим) — община (дим) в Греции.